Дидык — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Дидык, Лидия Александровна (1934—2012) — Герой Социалистического Труда, заведующая фермой. 
 Дидык, Михаил Петрович — украинский певец (лирико-драматический тенор).
 Дидык, Николай Анатольевич (1935—2000) — депутат Верховного Совета УССР 10-11-го созывов, народный депутат Украины.
 Дидык, Пётр Николаевич (1960—2015) — советский футболист, тренер, мастер спорта.
 Дидык, Прасковья Герасимовна (1924—2000) — советская разведчица, писатель и сценарист.
 Дидык, Сергей Михайлович (род. 1961) — советский и украинский спортсмен.
 Дидык, Тамара Софроновна (1935—2023) — советская и украинская оперная певица, народная артистка Украинской ССР (1975).